Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Pablo Carreño Busta e Pablo Cuevas con il punteggio di 6-4, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)

 Pablo Carreño Busta /  Pablo Cuevas (campioni)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (finale)

Wildcard 

  Thomaz Bellucci /  Thiago Monteiro (primo turno)

 Fabrício Neis /  João Souza (primo turno)

Qualificati 
  Facundo Bagnis /  Gastão Elias (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Guilherme Clezar /  Fabiano de Paula (primo turno)

 Facundo Bagnis /  Gastão Elias (qualificati)

Qualificati 
  Facundo Bagnis /  Gastão Elias

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Rio Open 2017